Pezold ist der Familienname folgender Personen:
 August Georg Wilhelm Pezold (1794–1859), deutschbaltischer Maler
 Friederike Pezold (* 1945), österreichische Videokünstlerin, Filmemacherin und Fotografin
 Friedrich Pezold (1838–1899), deutscher Bierbrauer und Politiker
 Georg Pezold (1865–1943), deutscher Bildhauer

 Hans von Pezold (1870–1935), deutscher Arzt
 Leopold von Pezold (1832–1907), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ludwig Pezold (1839–1922), österreichischer Archivar und Schriftsteller

Siehe auch:
 Bezold
 Pätzold
 Paetzold
 Petzold
 Petzoldt
 Petzholdt